een landgoed in Ulvenhout in Nederland: Anneville (Ulvenhout)

Anneville-Ambourville,  Seine-Maritime 
Anneville-en-Saire, Manche
Anneville-sur-Mer, Manche
Anneville-sur-Scie, Seine-Maritime
ook:
Annoville, Manche